Viuvez

Géneros de aves
Vidua
Euplectes